ISO 3166-2:GP — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гваделупе.
Стандарт охватывает острова Гваделупы. Геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для островов Гваделупы — GP. Одновременно Гваделупе присвоены: геокод первого уровня — GP и геокод второго уровня — FR-GP как заморскому департаменту Франции. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — GP, присвоенного Гваделупе в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гваделупы

Геокоды пограничных Гваделупе государств 
 Антигуа и Барбуда — ISO 3166-2:AG (на севере (морская граница),
 Доминика — ISO 3166-2:DM (на востоке (морская граница)),
 Монтсеррат — ISO 3166-2:MS (на востоке (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Франции
 Заморские территории Франции

Ссылки 
 Геокоды Гваделупы 

2:GP